Ça commence aujourd'hui peut désigner :
 Ça commence aujourd'hui, film réalisé par Bertrand Tavernier, sorti en 1999 ;
 Ça commence aujourd'hui, émission de télévision française présentée par Faustine Bollaert, diffusée depuis 2017.